аль-Хума́йди (), также Хумейди или Хмейди — нисба, часть арабского имени.

Персоналии 
 Абу Бакр аль-Хумайди (ум. 834) — исламский богослов, имам, хафиз, факих и хадисовед, автор сборника хадисов Муснад аль-Хумайди.
  (1029—1095) — исламский богослов, историк из аль-Андалуса, захирит, ученик Ибн Хазма.
 Аль-Хувайлиди Мухаммад аль-Хумайди (род. 1943) — ливийский политический и военный деятель, министр внутренних дел Ливии (1972 — 1977)/

Топонимы 
 Эль-Хумейди — посёлок в мухафазе Алеппо (Сирия).
 Вади-эль-Хумейди — посёлок в районе Эль-Хайма эль-Хариджия в мухафазе Сана (Йемен).